41. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Модестуу од 19. новембра до 4. децембра 1995. год. Прво место су поделили Ник де Фирмиан, Александар Иванов и Патрик Волф, те су накнадно одиграли додатни меч-турнир за титулу шампиона.

Турнирска табела

Референце

Спољашње везе 

Информација на сајту The Week In Chess (№ 61)

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1995.